

Нью-Гартфорд — місто, штат Коннектикут
 Нью-Гартфорд — місто, штат Айова
 Нью-Гартфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Нью-Гартфорд — селище, штат Нью-Йорк